Јан Кодеш је освојио турнир. У финалу је победио Алекса Метревелија резултатом 6-1, 9-8, 6-3. 
Турнир је обележио бојкот великог броја играча због суспензије Николе Пилића. На овом турниру по први пут је одигран тајбрек при резултату 8-8.

Носиоци 
  Илије Настасе, (четврто коло)
  Јан Кодеш, (победник)
  Роџер Тејлор, (полуфиналиста)
  Алекс Метревели, (финалиста)
  Овен Дејвидсон, (четврто коло)
  Џими Конорс, (четвртфиналиста)
  Бјерн Борг, (четвртфиналиста)
  Јирген Фасбендер, (четвртфиналиста)

Пре бојкота списак носилаца је био следећи:
  Стен Смит
  Илије Настасе
  Џон Њуком
  Артур Еш
  Кен Роузвол
  Том Окер
  Марти Рисен
  Рој Емерсон
  Том Горман
  Клиф Ричи
  Адријано Паната
  Мануел Орантес
  Алекс Метревели
  Боб Луц
  '''Јан Кодеш
  Роџер Тејлор

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1973.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1973.